

Persone 
 Bonatti – cognome italiano
 Emilio Bonatti – antifascista e politico italiano
 Enrico Bonatti – geologo italiano
 Fernando Bonatti – ginnasta italiano
 Guido Bonatti – astronomo italiano del XIII secolo
 Italo Bonatti – calciatore italiano
 Roberta Bonatti – pugile italiana
 Stefano Bonatti – geologo italiano
 Walter Bonatti – alpinista e giornalista italiano

Altro 
 Rifugio Walter Bonatti – rifugio nel Comune di Courmayeur
 Bonatti – azienda nel settore petrolifero e del gas